Dancing Queen (lied), een nummer van ABBA
 Dancing Queen (televisieprogramma), een televisieprogramma op SBS6
 Dancing Queen (1993), een televisiefilm van Nick Hamm met Rik Mayall en Helena Bonham Carter
 Dancing Queen (De Valkenier), een zweefmolen in pretpark De Valkenier die voorheen in Bellewaerde stond